Espenschied steht für:

 Espenschied (Lorch), einen Ortsteil von Lorch

Espenschied ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Espenschied (* 1967), amerikanisch-deutscher Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Dragan Espenschied (* 1975), deutscher Musiker und Medienkünstler
 Lloyd Espenschied (1889–1986), US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:
 Espenschied-Nunatak, Nunatak im westantarktischen Ellsworthland